Poseidonia () ist:

 Poseidonia (Fest), in der Antike ein Fest zu Ehren des Gottes Poseidon
 Poseidonia (Beiname), ein Beiname der Göttin Amphitrite
 Poseidonia (Archaeengattung), eine Gattung der Euryarchaeota
 eine antike griechische Stadt, siehe Paestum
 Poseidonia (Isthmus von Korinth), Vorort von Korinth
 Posidonia (Pflanze), Wasserpflanze

Siehe auch:
 Posidonia